Bösig je německý název několika toponym v Čechách:

 Bezděz (606 m), hora v Ralské pahorkatině
 Bezděkov (Lhota), základní sídelní jednotka Trutnova
 Bezděkov nad Metují (Bösig an der Mettau), obec v okrese Náchod
 Bezděz, hrad na Bezdězi

Rozcestníky - místopisné jméno
Německé názvy sídel v Česku